Феды́шин — русская фамилия; имеет женскую форму Федышина.
 Федышин, Николай Иванович (1928—2005) — реставратор иконописи. Член Союза художников России, сын И. В. Федышина.
 Федышин, Иван Васильевич (1885—1941) — реставратор иконописи, первый собиратель и исследователь вологодской иконы.